Osoby o tym nazwisku:
 Andrew Gurr – brytyjski urzędnik
 Donna-Marie Gurr – kanadyjska pływaczka, olimpijka